Примера Дивисьон Чили 1940 () — 8-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1940
Чили
1940 год в Чили